

Населені пункти та їхні частини
 Валентиново — село в гміні Домброва-Біскупія Іновроцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Валентиново — село в гміні Лобжениця Пільського повіту Великопольського воєводства
 Валентиново — частина села Битонь у гміні Битонь Радзейовського повіту Куявсько-Поморського воєводства

Примітки